Beuge ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Beuge (1938–2001), deutscher Mineraloge und Hochschullehrer
 Roland Beuge (* 1966), deutscher Moderator